
Сен-Дени́ () — распространённый во Франции и её заморских территориях топоним, название монастырей и посвящение церквей. «Сен-Дени» в переводе с французского означает святой . Обычно имеется в виду святой Дионисий Парижский, причём во франкоязычных странах исторически нередко предполагалось, что это то же лицо, что и святой Дионисий Ареопагит.

Топоним

Франция 
 Аббатство Сен-Дени — средневековое аббатство, усыпальница французских королей.
 Сен-Дени — коммуна под Парижем, на берегу Сены, возникшая как поселение вокруг аббатства Сен-Дени.
 Сен-Дени — коммуна в департаменте Од, регион Лангедок-Руссильон.
 Сен-Дени — округ в департаменте Сена-Сен-Дени, регион Иль-де-Франс.
 Сен-Дени — округ в регионе Реюньон.
 Сен-Дени — крупнейший город заморских территорий Франции, административный центр Реюньона.

Италия 
 Сен-Дени — коммуна в регионе Валле-д’Аоста.

Псевдоним 
 Сен-Дени, Рут (наст. имя Рут Деннис; 1879—1968) — американская танцовщица, хореограф и педагог.

См. также 
Сен
Дени